Anhelina Kalinina era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione.

In finale Sara Errani ha sconfitto Dalma Gálfi con il punteggio di 6-4, 1-6, 7-6(4).

Teste di serie 

  Anna Bondár (semifinale)
  Varvara Gračëva (primo turno)
  Jasmine Paolini (quarti di finale)
  Océane Dodin (primo turno)

  Arantxa Rus (secondo turno) 
  Dalma Gálfi (finale) 
  Ylena In-Albon (primo turno) 
  Katie Volynets (primo turno)

Wildcard 

  Audrey Albié (primo turno)
  Julie Gervais (primo turno)

  Margaux Rouvroy (primo turno) 
  Stefanie Vögele (primo turno)

Wildcard 

  Zoe Hives (primo turno)

Qualificate 

  Ėrika Andreeva (secondo turno)
  Lena Papadakis (secondo turno)

  Camilla Rosatello (quarti di finale) 
  Alice Robbe (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Grand Est Open 88 2022